Glan kan syfta på:

von Glan – ett släktnamn

Geografi

Filippinerna 

 Big Glan River, vattendrag, SOCCSKSARGEN, Province of South Cotabato, 
 Glan (ort), SOCCSKSARGEN, Province of Sarangani, 
 Glan (kommun), Davaoregionen, 
 Municipality of Glan, kommun, SOCCSKSARGEN, Province of Sarangani,

Sverige

Insjöar

Lille Glan, sjö i Tranås kommun,  (14,4 ha)
Store Glan, sjö i Jönköpings kommun och Tranås kommun,  (33,4 ha)
Glan (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (12,6 ha)
Glan (Åtvids socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (64,2 ha)
Glan, sjö i Finspångs kommun och Norrköpings kommun,  (73,2 km²)

Tyskland 

 Glan (Nahe) – vattendrag, Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Glanbach (vattendrag i Österrike, lat 47,85, long 13,02), Salzburg, 
 Glan (vattendrag i Österrike), Kärnten, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar